Anatomia:
Lligament encreuat posterior del genoll, o LCP;
Lligament encreuat anterior del genoll, o LCA.